3X, 3x ou 3.x peut signifier :

Aviation 
 Guinée, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;

 Japan Air Commuter (Japon), selon le code AITA des compagnies aériennes.

Événementiel 
 3X Productions, produit des événements internationaux, filiale de L'Équipe Spectra (Groupe CH).

Informatique 
 Windows 3.x, un système d'exploitation de Microsoft Windows ;
 Windows NT 3.x, un système d'exploitation de Microsoft Windows.

Musique 
 3x plus efficace, un album de rap sorti en 1996.

Télévision 
 3X Rien, une série télévisée québécoise diffusé entre 2003 et 2006.

Voir aussi 
 
Code